Шостка  — промежуточная железнодорожная станция 3 класса Конотопской дирекции Юго-Западной железной дороги на линии Терещенская — Семеновка.
Расположена в городе Шостка между станциями Терещенская и Новгород-Северский.

Сообщения 
Через станцию курсируют 2 пары пригородных дизель-поездов: Терещенская - Новгород-Северский и Терещенская - Семеновка и один электропоезд Киев Волынский - Шостка. .
Также по станции курсируют пассажирские поезда: Киев - Шостка, Сумы - Шостка..

История 
1893 - открыта станция в составе узкоколейного подъездного участка Конотоп-Пироговка Московско-Киево-Воронежской железной дороги.

2004 - проведена электрификация участка Терещенская - Шостка.

Примечания 

Железнодорожные вокзалы по алфавиту
Железнодорожные вокзалы Украины
Станции Юго-Западной железной дороги
Шостка